Алекса́ндр Немчи́нов:
 Немчинов, Александр Михайлович (1919—1985) — старший сержант, Герой Советского Союза.
 Немчинов, Александр Петрович (?—1889) — генерал от артиллерии.